Füzegy, település Romániában
 Füzegy, település Szerbiában